A Nagyanyó nyomoz vagy Nagyi nyomoz (eredeti cím: Les Enquêtes de Prudence Petitpas) francia–spanyol–belga televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Eric Berthier és Jean-Jacques Lasarte rendezett. A forgatókönyvet Franck Salomé írta, a zenéjét Olivier Bodson szerezte, a főszerepben Françoise Oriane hangja hallható. Franciaországban 2001. január 17-étől a TF1 vetítette. Kanadában 2001. március 21-étől a Télé-Québec sugározta. Németországban 2001. november 6-ától a Super RTL mutatta be. Magyarországon 2005. novemberétől a Duna TV adta le, és 2015. január 8-ától az M2 tűzte műsorra új szinkronnal.

Ismertető 
A sorozat főhőse az aranyos, öreg hölgy, Prudence néni, aki cicájával, Sztanyiszlával együtt Légyfalván él. Az idős tanítónéni igazán jó barátja a gyerekeknek, és leginkább azzal szeret foglalkozni, hogy rejtélyek után nyomozzon.

Szereplők 

 További szereplők (2. szinkronban): Baráth István, Bácskai János, Bodrogi Attila, Bogdán Gergő, Császár András, Gubányi György István, Kapácsy Miklós, Koncz István, Molnár Ilona, Nagy Gereben, Pál Dani, Szitás Barbara, Szokol Péter

Epizódok

Források

További információk 
 
 Nagyanyó nyomoz hivatalos oldala (Motion Pictures) 
 Nagyanyó nyomoz hivatalos oldala (carreregroupda.com) 
 Nagyanyó nyomoz  a tv.hir24.hu-n 
 Nagyanyó nyomoz a tevezzokosan.hu-n 
 Nagyanyó nyomoz  a TV France International oldalán 

2001-ben bemutatott televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Belga animációs sorozatok
Bűnügyi televíziós sorozatok
Misztikus televíziós sorozatok
2004-ben befejezett televíziós sorozatok
Spanyol televíziós sorozatok